Рыцарский зал — традиционное с XIX века название большого зала в замке, дворцовом комплексе или особняке.
 Рыцарский Зал Эрмитажа
 Риддерзаал — замок в городе Гаага, Нидерланды.